Esta é uma lista de estrelas notáveis na constelação de Caelum, listadas por luminosidade decrescente.

Veja também 
 Listas de estrelas por constelação

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Caelum